Islam může označovat:
 islám – abrahámovské monoteistické náboženství

jméno
 Islam Dugučijev (* 1996) – ruský zápasník
 Islam Feruz (* 1995) – somálsko-skotský fotbalista
 Islam Jašujev (* 1993) – ruský judista
 Islam Karimov (1938–2016) – uzbecký prezident
 Islam Macijev (* 1973) – ruský judista
 Islám Slimaní (* 1988) – alžírský fotbalista
 Sajf al-Islám Kaddáfí (* 1972) – libyjský politik, syn Muammara Kaddáfího

příjmení
 Kazi Nazrul Islam (1899–1976) – bangladéšský básník
 Mitchell Islam (* 1990) – kanadský krasobruslař
 Cat Stevens, známý jako Yusuf Islam (* 1948) – britský hudebník

místa
 Islam Grčki – vesnice v Chorvatsku, část Benkovce
 Islam Latinski – vesnice v Chorvatsku, část Posedarje